

Pessoas
Eduardo Dougherty
James Dougherty
Michael Dougherty
Michele Dougherty

Localidades

Dougherty (Iowa)
Dougherty (Oklahoma)
Condado de Dougherty

Desambiguação